Matisse ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Matisse (1869–1954), französischer Maler
 Paul Matisse (* 1933), US-amerikanischer Künstler und Erfinder
 Pierre Matisse (1900–1989), französisch-US-amerikanischer Kunsthändler
 Sophie Matisse (* 1965), US-amerikanische Malerin

Matisse steht für:
 Matisse & Sadko, ein russisches DJ-Duo
 Matisse (griechische Band), eine griechische Musikgruppe
 Matisse (mexikanische Band), eine mexikanische Musikgruppe
 (8240) Matisse, einen Asteroiden
 den GUI-Builder der NetBeans IDE, siehe NetBeans IDE #GUI-Builder
 den Codenamen von AMDs Desktop CPUs auf Zen 2 Basis

Siehe auch:
 Mathis
 Mattis